

Гленмонт — селище, штат Огайо
 Гленмонт — переписна місцевість, штат Меріленд